Hiwn ist:

 der 34. Buchstabe des traditionellen armenischen Alphabets, siehe Ւ
 der 37. Buchstabe des reformierten ostarmenischen Alphabets, siehe և